Babka steht für:

 Babka, Gebäck
 Babka (Lan), Nebenfluss des Lan (Fluss), Fluss in Weißrussland
 Babka (Sylwa), Nebenfluss der Sylwa (Tschussowaja), Fluss in Russland

Babka ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Babka (* 1962), österreichische Literatur- und Kulturwissenschaftlerin
 John J. Babka (1884–1937), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Rink Babka (1936–2022), US-amerikanischer Diskuswerfer